Zóna soumraku může být:
 Zóna soumraku (film, 1983) – americký film režisérů Johna Landise, Stevena Spielberga, Joea Dantea a George Millera z roku 1983
 Zóna soumraku (film, 1994) – americký televizní film režiséra Roberta Markowitze z roku 1994
 Zóna soumraku (seriál) – americký televizní seriál z let 2002–2003